Девуатин D.37 () — французский истребитель межвоенного периода. Первый полёт совершил 1 октября 1931 года. Спроектирован Эмилем Девуатином. Представлял собой моноплан-парасоль металлической конструкции с полотняной обшивкой. D.373/376 стал первым в мире палубным истребителем-монопланом.

Проектирование 
Истребитель разрабатывался в рамках конкурса Министерства авиации. Вооружение самолётов оставалось стандартным: четыре пулемёта.

Модификации 
 D.37 (D.370): прототип, разработанный на Lioré et Olivier, с 14-цилиндровым двухрядным двигателем Gnome-Rhône 14Kds (740 л.с. / 550 кВт). 1 экземпляр.
 D.371C1 — вариант для ВВС Франции. Первый полёт в марте 1934 года.  Двигатель Gnome-Rhône 14Kfs (930 л.с. /690 кВт), тормоза шасси. 2 × 7,5 мм крыльевых пулемёта MAC 1934. Построено 28 (по другим данным 29) самолётов.
 D.372L — вариант для ВВС Литвы. Без тормозов шасси. 2 синхронизированных пулемёта под капотом и 2 крыльевых; на прототипе D.371-01 в подкрыльевых обтекателях пробовали устанавливать 2 × 20-мм пушки Hispano-Suiza S9 (по лицензии Oerlikon), но дальше экспериментов дело не пошло. Впоследствии заказ перезаключён на D.501, а эти самолёты перепроданы в республиканскую Испанию. Общее количество истребителей Dewoitine поставленных в Испанию оценивается в 10 D.371 и 16 (по другим данным — 14) D.372.
 D.373 — морской истребитель для наземного базирования авиации ВМС. 4 × MAC 1934. Построено 20 шт.
 D.376 — палубный истребитель. Отличался от D.373 складывающимся крылом. Поставлено 25 машин..

История службы

Франция 
D.371C1 оказался неудачным. Серийные машины в декабре 1935 года после аварии прототипа пришлось вернуть на завод для усиления крыла. Вновь в части они попали в 1937 году, когда уже устарели. 12 самолётов были переданы испанским республиканцам, а ещё 21 находились в Тунисе. Под конец карьеры ими была вооружена группа GARALD 574 в Тунисе-Эль-Ауина. Они летали очень мало из-за постоянных проблем с двигателем, и в 1939 были заменены на Morane-Saulnier MS.406.

В морской авиации лишь в декабре 1938 года D.373/376 поступили на вооружении 1-й истребительной флотилии (эскадрильи AC1 и AC2), заменив самолёты Вибо Wib 74.

На 1 января 1939 года на вооружении находилось 26 машин: 13 D.373 и 13 D.376, а в сентябре следующего года уже 22. Авианосец «Беарн» был признан непригодным для ведения боевых действий, а его эскадрильи были направлены прикрывать порты Тулон (AC2) и Кале (AC1). 20 октября 1939 года два Dewoitine были уничтожены при столкновении в полете (1 пилот погиб), затем 30 ноября погиб ещё один лётчик, когда во время учений у его самолета сложилось крыло. Затем полёты некоторое время были запрещены, и, наконец, самолётам оставили только учебно-тренировочные задачи. Они недолго оставались в строю: перевооружение эскадрилий AC1 и AC2 на Potez 631 в январе 1940 г. привело к их вытеснению, а затем к окончательному запрету эксплуатации в апреле 1940 года.

Испания 

Бортовой код CD.

Тактико-технические характеристики 
Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации D.371/D.376:

Эксплуатанты 

  ВВС Франции:
  Aeronavale:
 Республиканская Испания
  Испанская республиканская авиация

См. также 
сопоставимые самолёты:
 Curtiss F11C Goshawk
 Curtiss P-6 Hawk
 Hawker Fury
 Heinkel He 51
 Kawasaki Ki-10
 Nakajima A4N 
 PZL P.11
списки:
 Список самолётов ВВС Испанской республики

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Dewoitine 371 in Spain. Short History and Characteristics
 A photo & profile
  A profile

Самолёты Dewoitine
Истребители Франции